Перша ліга України з футболу 2013–2014 (офіційна назва — FAVBET Ліга 1) — 23-й сезон першої ліги, який проходить з 2013 по 2014 роки.

Учасники 
У турнірі взяли участь 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця 

|}
Позначення:

Лідер за туром

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт Професіональної футбольної ліги

Джерела 

Сезони першої ліги України з футболу
2013 у футболі
2014 у футболі
2013 в українському спорті
2014 в українському спорті